Брен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 14 км на південний захід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 957 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2640,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Брен 
 Брен на сайті французького Національного інституту географії
 Брен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Брен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантична Луара